Chenār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chenār (ort i Iran), Gilan, 
 Chenār Gerīt, ort, Lorestan, 
 Chenār-e Soflá, ort, Kermanshah, 
 Cham Dāvūd, ort, Lorestan, 
 Chenār Shūreh, ort, Lorestan, 
 Cheshmeh-ye Sarāb-e Sīreh Zār, källa, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar